Килосанидзе — фамилия. Известные носители:
 Килосанидзе, Василий Васильевич (1897—1944) — советский военный деятель, полковник.
 Килосанидзе, Елена Александровна (род. 1935) — советская актриса театра.